Dąbrówka Kościelna peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Dąbrówka Kościelna, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Dąbrówka Kościelna, un village de la voïvodie de Podlachie.